Rada puede referirse a:

 Rada, localidad de Cantabria, España;
 Rada, localidad de Navarra, España;
 Rada Tilly, también llamada simplemente Rada, localidad de Chubut, Argentina;
 rada, lugar más profundo en los ríos o zonas costeras, apto para espera de los buques;
 rada, nombre común de la planta Orites myrtoidea;
 RADA, acrónimo de la Royal Academy of Dramatic Art del Reino Unido;
 Rada Suprema, parlamento de Ucrania;
 Rada Central Ucraniana (1917-1918), parlamento revolucionario de Ucrania;
 Rada de Kubán, parlamento de Kubán.